

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Zakępie – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Adamów
 Zakępie – część wsi Słupiec w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin